Nota steht für:
 lateinisch für „Note“ (Begriffsklärung)
 Note (Musik)
 Rechnung, Faktura
 Merkmal, in der Philosophie
 Mehrzahl von Notum, anatomischer Teil von Gliederfüßern
 Nota Sports and Racing Cars, australischer Automobilhersteller
 Nota (Kei Besar), eine der Kei-Inseln, Indonesien

Nota ist der Familienname folgender Personen:
 Pieter Nota (* 1964), niederländischer Manager

Siehe auch:
  Nota bene (lateinische und italienische Floskel: „wohlgemerkt“)